Фонтен-Франсез:

 Фонтен-Франсез — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия.
 Фонтен-Франсез — кантон во Франции, находится в регионе Бургундия.